Roccolo ima više značenja:
 Roccolo, Bergamo
 Roccolo, Como
 Roccolo, Varese